Amerikai Egyesült Államok
 Bartlett (Illinois)
 Bartlett (Iowa)
 Bartlett (Kansas)
 Bartlett (Missouri)
 Bartlett (Nebraska)
 Bartlett (New Hampshire)
 Bartlett (Ohio)
 Bartlett (Oregon)
 Bartlett (Tennessee)
 Bartlett (Texas)
 Bartlett (Virginia)